Korsikansk henviser til flere artikler:
 Korsikansk (sprog) – er et sprog
 Korsikansk – betegnelse for noget som stammer fra eller tilhører Korsika